Маніпуля́ція () — складний прийом впливу, операція, витівка.

 Маніпуляція масовою свідомістю — поняття в соціології.
 Політична маніпуляція — політичний прийом, спосіб, що впливає на поведінку індивіда (ключової особи держави) чи групи осіб (партії) у суспільстві.
 Маніпуляція (психологія) (Психологічна маніпуляція) — спритна, шахрайська витівка; фокус; махінації, вплив (на людей).
 Маніпуляція (медицина)
 Маніпуляція (фізика) — управління змінним струмом високої частоти з метою посилання телеграфних сигналів
 Маніпуляція (фокуси) — різновид ілюзійного жанру, що частково протиставляється ілюзії.
 Маніпуляція (прийом) — рухи руки чи обох рук для виконання певного завдання, що потребує великої точності (напр. при виготовленні складних препаратів, ліків).Маніпуля́ція (фр. manipulation) — складний прийом впливу, операція, витівка. Маніпуляція масовою свідомістю — поняття в соціології. Політична маніпуляція — політичний прийом, спосіб, що впливає на поведінку індивіда (ключової особи держави) чи групи осіб (партії) у суспільстві.

У мистецтві 
 «Маніпуляція» — фільм 2010 року.

Примітки

Див. також 
 Модуляція
 Вплив

Посилання 
 
 Словник іншомовних слів, за редакцією О.С. Мельничука, Головна редакція Української радянської енциклопедії. — Київ, 1977.